La traviata, opera lirica di Giuseppe Verdi (1853)
Traviata '53, film liberamente ispirato sull'opera di Verdi, diretto da Vittorio Cottafavi (1953)
La traviata, trasposizione cinematografica dell'opera di Verdi, diretta da Mario Lanfranchi (1968)
La traviata, trasposizione cinematografica dell'opera di Verdi, diretta da Franco Zeffirelli (1983)
La traviata, operazione finanziaria sotto l'egida di una fondazione, nell'ambito del gruppo di Leo Kirch, per la creazione di tre holding distinte (1999)
La traviata a Paris, film girato in diretta televisiva e in mondovisione, diretto da Giuseppe Patroni Griffi (2002)